Poliplátanon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polyplátanos, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 
 Polyplátano, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar